Варберг (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Варберг (Швеція) — місто у Швеції, у лені Галланд.